Romeu Wandscheer (, ) é um compositor brasileiro de música sertaneja, com extensa lista de composições gravadas por várias duplas do mesmo ramo musical.

Compositores do Brasil
Compositores de música sertaneja